Mumins steht für:

 Mumins, fiktive Wesen bei Tove Jansson
 Mumins (Fernsehserie), japanische Anime-Serie (1990 bis 1991) 

Die Mumins steht für:
 Die Mumins. Eine drollige Gesellschaft, Buch von Tove Jansson (1948)
 Die Mumins (Fernsehserie), polnisch-österreichische Trickfilmserie (1977 bis 1982)

Siehe auch:
 Die Muminfamilie, Puppenspiel der Augsburger Puppenkiste
 Mumin